Лемонис (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Урибе. Занимает площадь 18,90 км². Население — 1 023 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 26 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ayuntamiento de Lemoiz/Lemoizko Udala 
 Fotografías de Arminza
 Lemóniz en Google Maps
 Lemoiz apurtu 1972-1987

Муниципалитеты Бискайи